Ciudad Hidalgo se puede referir a cualquiera de los dos siguientes ciudades mexicanas:

 Ciudad Hidalgo (Chiapas)
 Ciudad Hidalgo (Michoacán)